Eryx – miasto we Włoszech
 MBDA Eryx – przeciwpancerny pocisk kierowany
 Eryx – rodzaj węży z rodziny dusicieli